Ha habido varias banderas de Corea, incluyendo las banderas de Corea del Norte, banderas de Corea del Sur, y la bandera del Imperio de Corea.

Dinastía Joseon

Imperio de Corea 

Esta bandera es de Corea en general antes de la división y la guerra de Corea.

Corea

Corea del Norte

Corea del Sur 

Banderas de Corea del Norte
Banderas de Corea del Sur